Droga magistralna M1 (Białoruś) – droga magistralna biegnąca od granicy z Polską, aż do Orszy i granicy białorusko-rosyjskiej
 Droga magistralna M1 (Rosja) – droga magistralna biegnąca od granicy białorusko-rosyjskiej aż do Moskwy